Кирилл О́сипов:
 Осипов, Кирилл Никифорович (1907—1975) — Герой Советского Союза.
 Осипов, Кирилл Осипович (1898—1945) — советский военно-морской деятель, контр-адмирал (1940).